Hrvatska
 Donja Lomnica, naselje u sastavu grada Velike Gorice

Srbija
Donja Lomnica (Vlasotince, Srbija), naselje u općini Vlasotince, Jablanički okrug